Die rote Katze steht für:
 Die rote Katze (Kurzgeschichte), Kurzgeschichte von Luise Rinser aus dem Jahr 1956
 Die rote Katze (Roman), Roman von Jon Semadeni aus dem Jahr 1980